FESC steht für:
Fiero European Sport Car, Autowerkstatt
 Stiftung für Höhere Studien Comfanorte, kolumbianische Universität
Abkürzung